

Toponimi 
 Gatwick – località nella città di Shackelford, Surrey, Regno Unito

Trasporti 
 Aeroporto di Londra-Gatwick – aeroporto del Regno Unito
 Gatwick Express – navetta ferroviaria